Rezultaty Rajdu Finlandii (54th Neste Rally Finland), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 2004 roku, który odbył się w dniach 6–8 sierpnia. Była to dziewiąta runda czempionatu w tamtym roku i siódma szutrowa oraz czwarta w Junior WRC. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä. Zwycięzcami rajdu zostali Finowie Marcus Grönholm i Timo Rautiainen jadący Peugeotem 307 WRC. Wyprzedzili oni estońsko-brytyjską załogę Markko Märtina i Michaela Parka w Fordzie Focusie WRC oraz Hiszpanów Carlosa Sainza i Marca Martíego w Citroënie Xsarze WRC. Z kolei zwycięzcami Junior WRC zostali Szwedzi Per-Gunnar Andersson i Jonas Andersson w Suzuki Ignisie S1600.

Rajdu nie ukończyło czterech kierowców fabrycznych. Finowie Harri Rovanperä w Peugeocie 206 WRC i Mikko Hirvonen w Subaru Imprezie WRC nie ukończyli rajdu z powodu uszkodzeń auta po wypadkach (Rovanperä na 6. oesie, a Hirvonen na 10.). Inny Fin Kristian Sohlberg w Mitsubishi Lancerze WRC miał wypadek na 14. oesie. Z kolei kierowca Peugeota 307 WRC Fin Sebastian Lindholm zrezygnował z jazdy na 12. oesie na skutek wypadku.

Klasyfikacja ostateczna (punktujący zawodnicy)

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 9 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

Finlandia
2004
2004 w Finlandii
Sport w Jyväskylä